Пелонеустес (Peloneustes philarchus) — вид плезіозаврів, що мешкав у кінці юрського періоду (164—161 млн років тому). Скам'янілі рештки пелонеустеса знайдені у відкладеннях аргіліту формування Оксфорд Клей в Англії.

Опис 

Ці пліозаври кінця юрського періоду мали міцну статуру і уособлювали черговий еволюційний напрям в своїй родині: у них була велика голова і коротка шия, а також більш обтічна форма тіла. Задні плавники-ласти були більші за передніх. Хоча пелонеустеси використовували при русі обидві пари кінцівок, як, втім, і всі плезіозаври, найбільше навантаження все ж припадала на задню пару. Пелонеустеси рухали ними вгору-вниз і назад — як би відштовхуючись від водної товщі і таким чином просуваючись уперед. Скам'янілості у вигляді присосок, виявлені на місці шлунків кількох пелонеустесов, свідчать про те, що ці тварини харчувалися головним чином головоногими молюсками.

Значно поступаючись за величиною деяким своїм родичам, пелонеустес, проте, був запеклим хижаком розміром з сучасного дельфіна (він сягав 3 м завдовжки та важив близько 250 кг). Судячи з усього, він швидко плавав, вправно орудуючи чотирма плавниками-ластами, і полював на рибу і головоногих молюсків, хапаючи їх вузькою зубастою пащею.

Посилання 
 H. G. Seeley. 1869. Index to the Fossil Remains of Aves, Ornithosauria, and Reptilia, from the Secondary System of Strata, Arranged in the Woodwardian Museum of the University of Cambridge. Deighton, Bell, and Co, Cambridge 1-143

Див. також 
 Список плезіозаврів

Плазуни юрського періоду
Плезіозаври
Вимерлі тварини, описані 1869
Вимерлі плазуни Європи